Don't Drink the Water, film de Howard Morris (1969).
 Don't Drink the Water, titre anglais de Nuits de Chine, téléfilm de Woody Allen (1994).